Фицгиббон ():

  — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Регбийной лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Балмейн Тайгерс» (1969), тренер клуба «Иллаварра Стилерс».
  (род. 1942) — американский теннисист, серебряный медалист Панамериканских игр (1967).
  (род. 1997) — ирландский хёрлер, игрок Всеирландского чемпионата в составе клуба «Корк».
  (1780—1863) — британский канадский военный деятель, командир отряда, при поддержке индейцев пленившего превосходящие американские войска в битве при Бивер-Дэмс (1813) Англо-американской войны, подавил восставших в Северной Канаде в столкновении у таверны Монтгомери в Торонто (1837).
 Фицгиббон, Джералд (1793—1882) — ирландский юрист и публицист, отец судьи Джеральда Фицгиббона, дед политика Джеральда Фицгиббона.
  (1837—1909) — ирландский юрист, председатель Апелляционного суда Ирландии (1878—1883), отец политика Джеральда Фицгиббона.
  (1866—1942) — ирландский юрист и политик, депутат Палаты представителей Ирландии (1921—1923), судья Верховного суда Ирландского свободного государства и Республики Ирландия (1924—1938).
  (ок. 1749 — 1802) — ирландский британский юрист и политик, генеральный атторней (1783—1789) и лорд-канцлер (1789—1802) Ирландии, отец губернатора Бомбея Джона Фицгиббона.
 Фицгиббон, Джон (1792—1851) — британский общественный деятель и колониальный администратор, губернатор Бомбея (1831—1835).
  (1845—1919) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1910—1918).
  (род. 1967) — ирландский хёрлер, Всеирландский чемпион (1990) и чемпион Национальной лиги хёрлинга (1993) в составе клуба «Корк».
  (род. 1962) — австралийский политик, член Палаты представителей (с 1996), министр обороны (2007—2009) и сельского хозяйства, рыболовства и леса (2013) Австралии, сын Эрика Фицгиббона.
  (род. 1976) — австралийский яхтсмен, чемпион Паралимпийских игр в классе SKUD 18 в паре с Лисл Теск (2012, 2016).
  (род. 1962) — ирландский режиссёр, лауреат премии Ирландской академии кино и телевидения за комедийный телесериал «Лунный мальчик» (2014).
  (род. 1977) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Национальной регбийной лиги (2002) и обладатель Мирового клубного кубка Вызова (2003) в составе клуба «Сидней Рустерс».
  (род. 1994) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Ньюкасл Найтс».
  (род. 1987) — игрок в канадский и американский футбол, серебряный медалист Чемпионата мира по американскому футболу в составе сборной Канады (2011).
  — ирландский игрок в камоги, победительница Всеирландского клубного чемпионата в составе клуба «Килли» (1980).
  (1903—1975) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Грин-Бей Пэкерс» (1930—1931).
  (1920—1956) — американский военнослужащий, официально признан первым америкацем, погибшим на войне во Вьетнаме (убит при конфликте с сослуживцем).
  — ирландская баскетболистка и игрок в камоги, игрок сборной Ирландии по баскетболу, победительница Всеирландского клубного чемпионата по камоги в составе клуба «Глен Роверс» (1986, 1990, 1992, 1993), Всеирландская чемпионка (1982—1983, 1992—1993, 1995, 1997) и чемпионка Национальной лиги (1984, 1986, 1991—1992, 1995—1997) в составе сборной графства Корк, обладательница Кубка Гэл Лин в составе сборной провинции Манстер (1992, 1995).
  (1917—1999) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1947).
  (1925—2010) — ирландский католический священник, епископ Варри (Нигерия; 1991—1997)
  (1845—1883) — ирландский солдат, медик 67-го пехотного полка, кавалер Креста Виктории за помощь раненному под огнём противника в ходе битвы за форты Дагу (1860), самый молодой кавалер наравне с Томасом Флинном (1842—1892).
  (род. 1968) — ирландский специалист в области компьютерного зрения, лауреат премии Роджера Нидхема Британского компьютерного общества (2006).
  (1936—2015) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (1984—1996), отец Джоэла Фицгиббона.

 Маколей Фицгиббон, Генри (1855—1942) — ирландский юрист, литературовед и музыковед.

 Фицгиббон, Амелия — литературный персонаж в книге Кристофера Приста «Машина пространства».

 Рыцарь Фицгиббон — наследственный рыцарский род в Ирландии.